Ramsbacher ist der Familienname von:
 Helena Ramsbacher (* 1964), Kärntner FPÖ-Politikerin
 Johann Ramsbacher (* 1961), Kärntner ÖVP-Politiker 

Siehe auch:
 Ramsbach